Argüello est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1914-1991), écrivain, journaliste et éditeur nicaraguayen et guatémaltèque ;
 Alejandro Argüello (1982-), footballeur mexicain ;
 Alexis Argüello (1952-2009), boxeur nicaraguayen ;
  (1945-), poète argentin ;
  (née au ), actrice espagnole ;
 Carlos Aníbal Altamirano Argüello (1942-2015), prélat catholique équatorien ;
  (1928-), écrivain costaricain ;
  (1838-1917), philanthrope argentine ;1
  (1979-), footballeur argentin ;
  (1992-), footballeur argentin ;
  (1955-), homme politique mexicain ;
 Javier Argüello (1972), écrivain argentin ;
  (1753-1828), militaire espagnol, gouverneur de Haute-Californie et fondateur de Los Angeles ;
 José Luis Argüello Novo (1977-), footballeur espagnol ;
  (1778-1830), homme politique et préindépendantiste nicaraguayen ;
  (1965-1995), grafitteur espagnol ;
 Kiko Argüello (1939-), peintre espagnol, iniciateur du chemin néocatéchuménal ;
  (1784-1830), premier goberneur de Haute-Californie natif de Californie ;
  (1875-1947), homme d’État nicaraguayen, président du Nicaragua ;
  (1953-), évêque espagnol ;
 María Arenales Serrano Argüello (1963-), femme politique espagnole ;
 Martín Vassallo Argüello (1980-), joueur de tennis argentin ;
  (1866-1950), juge et homme politique costaricien ;
 Patrick Argüello (1943-1970), pirate de l'air nicaraguayen et américain ;
 Roberto Argüello (1963-), joueur de tennis argentin ;
 Sergio Argüello (1993-), coureur cycliste colombien ;
  (1879-1913), poète mexicain originaire du Nicaragua ;
  (1776-1848), homme politique de Nouvelle-Espagne.

Toponyme 

 , localité de l'arrondissement de Berisso dans la province de Buenos Aires en Argentine ;
 , quartier de la ville de Córdoba en Argentine.

Hydronyme 
 , lac de la ville de Resistencia dans la province du Chaco en Argentine.

Patronyme hispanique